Sênggê Zangbo ist:

 der tibetische und in China amtliche Name des Indus
 Sênggê Zangbo (Großgemeinde) (狮泉河镇), eine Großgemeinde im Kreis Gar, Regierungsbezirk Ngari im Autonomen Gebiet Tibet, China